Roselle kann Folgendes bedeuten:

 Roselle (Pflanze), eine Hibiskus-Art
 Roselle (Toskana), eine Stadt etruskischen Ursprungs in der südlichen Toskana
 Roselle (Briance), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Briance

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roselle (Alabama)
 Roselle (Illinois)
 Roselle (Iowa)
 Roselle (Missouri)
 Roselle (New Jersey)
 Roselle Park (New Jersey)
 Roselle Terrace (Delaware)

Siehe auch:
 Rosell
 Rosella